Енрамадитас има више значења:

 Енрамадитас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Енрамадитас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику